High Voltage (in inglese alta tensione) può riferirsi a:

Cinema 
 High Voltage – film del 1929 diretto da Howard Higgin
 High Voltage – film del 1997 diretto da Isaac Florentine
 Crank: High Voltage – film del 2009 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor

Letteratura 
I black-out dell'ispettore Kauffman (High Voltage) – romanzo di Thomas Chastain, n. 1687 de Il Giallo Mondadori

Musica 
High Voltage – album degli AC/DC del 1974
High Voltage – singolo degli AC/DC del 1975, estratto dall'album T.N.T.
 High Voltage – brano musicale dei Linkin Park presente in Hybrid Theory (EP) e nell'edizione speciale di Hybrid Theory
High Voltage – album di Emerson, Lake & Palmer del 2010

Giochi 
High Voltage – gioco da tavolo di Gianfranco Sartoretti